

Cinema 
 Patrick – film del 1978 diretto da Richard Franklin
 Patrick – film del 2013 diretto da Mark Hartley
 Patrick – film del 2018 diretto da Mandie Fletcher

Geografia 
 Patrick – parrocchia dell'Isola di Man
 Patrick – città della Carolina del Sud, Stati Uniti d'America
 Patrick – città non incorporata del Nevada, Stati Uniti d'America

Persone 
 Patrick – pseudonimo del pittore e drammaturgo britannico John Byrne (1940)
 Patrick (Fábio Patrick dos Reis dos Santos Fernandes) – calciatore capoverdiano
 Alan Patrick – calciatore brasiliano
 Richard Patrick – cantante e chitarrista statunitense
 Stan Patrick – cestista statunitense
 Tera Patrick – pornoattrice e produttrice cinematografica statunitense

Altro 
 Patrick – forma inglese, irlandese, francese e tedesca del nome proprio di persona italiano Patrizio
 Patrick – società di abbigliamento sportivo belga
 Patrick Stella – personaggio della serie animata SpongeBob